Zwickau (stad), een stad in de Duitse deelstaat Saksen
Landkreis Zwickau, een landkreis in de Duitse deelstaat Saksen
Automobilwerk Zwickau, een Duitse autofabriek